Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság E csoportjának mérkőzéseit június 12. és június 21. között játszották. A csoportban Belgium, Dél-Korea, Uruguay és Spanyolország szerepelt.

A csoportból Spanyolország és Belgium jutott tovább az első két helyen, az egyik legjobb harmadik helyezettként Uruguay is továbbjutott. A mérkőzéseken 14 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Belgium – Dél-Korea

Uruguay – Spanyolország

Belgium – Uruguay

Dél-Korea – Spanyolország

Belgium – Spanyolország

Dél-Korea – Uruguay

Források 

C5